Пролетар — название населённых пунктов на Украине:
 Пролетар — до 2016 года название села Дубина в Хмельницком районе Винницкой области.
 Пролетар — до 2016 года название посёлка Малые Феськи в Золочевском районе Харьковской области.

См. также 
 Пролетарий